Příjmení Lockhart nese více různých osobností:

 John Gibson Lockhart (1794–1854) – britský literární kritik, životopisec, spisovatel, překladatel a básník
 June Lockhart (* 1925) – americká herečka
 Paul Scott Lockhart (* 1956) – americký vojenský pilot a kosmonaut
 Zlatoslav Lockhart (Gilderoy Lockhart) – fiktivní učitel obrany proti černé magii z Harryho Pottera